Dorothy McGuire (1916–2001) amerikai színésznő
 Dorothy McGuire (1928–2012) amerikai énekesnő (The McGuire Sisters)